Hajós Károly (1889–1950), magyar zeneszerző, karmester, kétszer jelölték Oscar-díjra
 Hajós Károly (1891–1976), magyar belgyógyász, allergológus